Список синглов № 1 в Австралии в 2018 году включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Австралии по итогам каждой из недель 2018 года. Список составляется на основе данных ARIA Charts и публикуется на официальном сайте компании.

См. также 
Список альбомов № 1 в Австралии в 2018 году

Примечания 

Списки альбомов № 1 2018 года
Хит-парады Австралии